Putnam County er navnet på 9 counties i USA, alle opkaldt efter den militærhelt Israel Putnam:

 Putnam County, Florida
 Putnam County, Georgia
 Putnam County, Illinois
 Putnam County, Indiana
 Putnam County, Missouri
 Putnam County, New York
 Putnam County, Ohio
 Putnam County, Tennessee
 Putnam County, West Virginia

Anden betydning 
 "Putnam County", en sang af Tom Waits fra hans album fra 1975 Nighthawks at the Diner
 The 25th Annual Putnam County Spelling Bee er en musical af William Finn og Rachel Sheinkin

Se også 
 Putnam (flertydig)